The Runaways (band), Amerikaanse meidenrockgroep uit de jaren 70 met onder meer Joan Jett, Lita Ford en Cherie Currie
 The Runaways (album), debuutalbum van The Runaways
 The Runaways (film), een Amerikaanse biografische film uit 2010 over The Runaways
 The Runaways (film 1975), een Amerikaanse film uit 1975 van Lorimar Productions
 The Runaways (televisieserie)